Goldberger ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Goldberger (1899–1992), jüdischer Anwalt deutscher Herkunft in Dortmund und New York
 Andreas Goldberger (* 1972), österreichischer Skispringer
 Emanuel Goldberger (1913–1994), US-amerikanischer Kardiologe
 Ernest Goldberger (1931–2009), schweizerisch-israelischer Sozialwissenschaftler, Unternehmer und Autor
 Henry Harold Goldberger (1878–1969), deutsch-amerikanischer Pädagoge
 Hermann Goldberger (1854–1930), deutsch-amerikanischer Journalist, Autor und Zeitungsverleger
 Jonathan Goldberger (* 1976), US-amerikanischer Jazzgitarrist
 Joseph Goldberger (1874–1929), US-amerikanischer Mediziner
 Ludwig Max Goldberger (1848–1913), deutscher Bankier und Wirtschaftspolitiker
 Marvin Leonard Goldberger (1922–2014), US-amerikanischer Physiker
 Paul von Goldberger (* 1881; † unbekannt), österreichischer Fußballspieler
 Richard von Goldberger (1875–1927), österreichischer Komponist
 Willy Goldberger (1898–1960er), deutscher Fotograf und Kameramann

Goldberger steht für:
 (3101) Goldberger, Asteroid des inneren Hauptgürtels